Мері Маузер (народилася 9 травня 1996 року) - американська акторка. Вона найбільш відома своєю роллю Саманти ЛаРуссо в серіалі Netflix  Кобра Кай та Лейсі Флемінг у серіалі ABC Тіло як доказ . Вона також взяла на себе роль Карен Грант, доньки Фітца та Меллі у серіалі « Скандал» у 4 сезоні.

Біографія 
Маузер народилася 9 травня 1996 року в Пайн-Блафф, Арканзас . У неї є брат і сестра, Аарон Паркер і Лора Ешлі, які також займаються акторським бізнесом. У 2009 році їй діагностували цукровий діабет 1 типу .

Кар'єра 
Маузер почала свою кар'єру у віці шести років, коли її обрали фото-двійником для персонажа Ебігейл Бреслін у фільмі « Знаки ».

Вона була показана в серіалі Starz Kids & Family Eloise: The Animated Series як голос Елоїзи та з'явилася як головна-дитина в оригінальному фільмі Hallmark Channel A Stranger's Heart . Вона озвучувала анімаційні фільми, такі як « Мисливці на драконів », « Тарзан II » і « Пом Поко », а також була актрисою в аудіодраматичному серіалі « Пригоди в Одіссеї» в ролі Саманти Маккей, молодшої сестри Грейді Маккея.

Вона також з’явилася в запрошених головних ролях у CSI: Crime Scene Investigation, Without a Trace, The King of Queens, Monk, Inconceivable, Scrubs, One Life to Live і мала повторювану роль у NCIS як дочка Лероя Джетро Гіббса Келлі. Вона також зіграла регулярну роль у серіалі CW Life Is Wild як Міа Веллер, протягом 13 епізодів. На 2006 Best of Fest Awards на KIDS FIRST! На фестивалі кіно та відео Маузер отримала нагороду за видатне виконання за озвучку в мультсеріалі «Елоїза ». Маузер також зіграв головну роль у серіалах "Теорія брехні" та "Та що говорить з привидами" як персонаж Медісон.

Маузер зіграла головну роль у медичній драмі ABC Тіло як доказ у ролі дочки Дани Делані, Лейсі Флемінг . Маузер зіграла ролі Саванни О'Ніл і Емми Рейнольдс в оригінальному фільмі Disney Channel Frenemies, який вийшов у 2012 році.  

З 2018 року вона грає старшокласницю Саманту (Сем) ЛаРуссо, ученицю каратистів, у серіалі « Кобра Кай », який спочатку був запущений на YouTube Premium, а пізніше на Netflix, де вона є частиною основного акторського складу. Мері також з’явилася в епізоді Mind Field (S2 E5) на каналі VSauce на YouTube .

Фільмографія

Фільми

Телебачення

Відеоігри

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 

 Мері Маузер на rottentomatoes.com
   
 Мері Маузер в соцмережі Instagram
Американські телеакторки
Американські кіноакторки
Американські християни
Американські діти-акторки
Акторки США XXI століття
Народились 1996